Gazon (grasveld)
Gažon, een plaats in de Sloveense gemeente Koper in de NUTS-3-regio Obalnokraška